Tompa János (1770–1834) református teológiatanár
 Tompa János (1866–1922) városi főorvos (Kolozsvár)
 Tompa János (1947) sakkozó, edző, sportvezető
 Tompa János (1944−2022) katona